Виньольс-и-эльс-Арс ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 10,78 км². Население — 1887 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Visita virtual
 Información general
 Datos estadísticos
 Página web de la Associació Cultural el Replà

Муниципалитеты Таррагоны